Příjmení Staton nese více různých osobností:

 Aaron Staton (* 1980) – americký herec
 Candi Staton (* 1940) – americká zpěvačka
 Dakota Staton (1930–2007) – americká jazzová zpěvačka

Externí odkazy